В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Pennsylvania 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Робін Вайт здобула титул, у фіналі перемігши Енн Мінтер 6–7, 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Марін Луї (півфінал)
  Катрін Танв'є (1-ше коло)
  Камілл Бенджамін (півфінал)
  Енн Генрікссон (1-ше коло)

 Івонн Вермак (1-ше коло)
 Елізабет Смайлі (чвертьфінал)
 Бет Герр (2-ге коло)
 Енн Мінтер (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Pennsylvania